Lepeostegeres es un género de arbustos con 24 especies perteneciente a la familia Loranthaceae. Es originaria del  Asia tropical.

Taxonomía 
El género fue descrito por Carl Ludwig Blume y publicado en Systema Vegetabilium 7(2): 1611, 1731 en el año 1830.

Especies

Referencias 

 

Loranthaceae